Storgrundet kan syfta på följande platser:

Finland

Österbotten 

 Storgrundet (vid Yxpila, Karleby), Mellersta Österbotten, 
 Storgrundet (vid Djupsund, Karleby), Mellersta Österbotten, 
 Storgrundet (vid Orrskäret, Larsmo), Österbotten, 
 Storgrundet (i Larsmosjön, Larsmo), Österbotten, 
 Storgrundet, Nykarleby, Österbotten, 
 Storgrundet, Malax, Österbotten, 
 Storgrundet, Kristinestad, Österbotten,

Egentliga Finland 

 Storgrundet, Iniö, Åboland,

Nyland 

 Storgrundet, Hangö, Nyland, 
 Storgrundet, Raseborg, Nyland, 
 Storgrundet (söder om Orslandet, Ingå), Nyland, 
 Storgrundet (vid Degerölandet, Ingå), Nyland, 
 Storgrundet, Kyrkslätt, Nyland, 
 Storgrundet, Borgå, Nyland,

Se även 
Storgrund
Storgrynnan
Stånggrundet

Robotskapade Finlandförgreningar